USS Water Witch steht für folgende Schiffe der US Navy:

* USS Water Witch (1845), Dampfer mit Hunter Wheel
 USS Water Witch (1847), Dampfer im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg
 USS Water Witch (1851), Raddampfer, ab 1864 CSS Water Witch

Siehe auch:
 HMS Waterwitch